Джоэль Фамейе (; род. 14 мая 1997, Кумаси) — ганский футболист, нападающий российского клуба «Рубин».

Клубная карьера 
Джоэль Фамейе родился в ганском городе Кумаси. Начинал карьеру в клубах «Асоква Депортиво» и «Олл Старз». В начале 2016 года перешёл на правах аренды в белорусский клуб «Белшина», за который выступал в первой половине чемпионата. В середине сезона 2016 года игрока выкупил «Динамо-Брест». Всего, по итогам чемпионата Белоруссии 2016 года, Фамейе провёл 27 матчей, в которых отличился 10 забитыми мячами, став пятым бомбардиром лиги. Обладатель Кубка Белоруссии 2017 и 2018 годов и Суперкубка страны 2018 и 2019 годов. В кубковой кампании 2017/18 стал лучшим бомбардиром с 8 голами, в том числе отличился голом в финальном матче против БАТЭ (3:2). Продолжал выступать за брестский клуб до лета 2019 года.

В июле 2019 года перешёл в клуб российской премьер-лиги «Оренбург».

В июне 2022 года стал игроком «Рубина».

Карьера в сборной 
За национальную сборную Ганы Фамейе дебютировал 18 октября 2015 года, сыграв в первом квалификационном раунде чемпионата африканских наций против сборной Кот-д’Ивуара и забив в первой же игре 2 мяча.

Достижения 
 «Динамо-Брест»
 Обладатель Кубка Белоруссии (2): 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Белоруссии (2): 2018, 2019

Статистика

Клубная статистика

В сборной 

Итого: 2 матча / 2 гола; 1 победа, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Оренбург»